Como Catedral de Oslo son o fueron llamados los siguientes edificios de la ciudad de Oslo, Noruega:

 La Catedral del Salvador de Oslo, del siglo XVII, la actual catedral luterana y catedral nacional de Noruega.
 La Catedral de San Olaf de Oslo, del siglo XIX, la actual catedral católica.

Las desaparecidas:
 Catedral de San Hallvard de Oslo, del siglo XII, la primera catedral de la ciudad, primero católica, después luterana.
 Catedral de la Trinidad de Oslo, del siglo XVII, la segunda catedral de la ciudad, luterana.